1. česká softballová liga žen (1.ČSLŽ) je nejvyšší softballová liga žen v ČR organizovaná Českou softballovou asociací (ČSA). Tato soutěž je ČSA pořádána od roku 1993. Dříve se nejvyšší soutěž hrála pod názvem 1. národní liga žen (1.NLŽ). Od roku 2009 nese soutěž název Extraliga žen.

Vítěz série finálových utkání (play-off), získává pro příslušný rok titul „Mistr ČR v softballu“, putovní pohár a právo účasti v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) v následujícím roce. Poražený finalista má právo účasti v Poháru vítězů pohárů (PVP).

Týmy soutěže 

Týmy v sezoně 2022:

 Arrows Ostrava
 Eagles Praha
 Chemie-Kotlářka Praha
 Joudrs Praha
 SaBaT Praha
 Snails Kunovice
 Tempo Praha
 Žraloci Ledenice

Konečné pořadí 1. české softballové ligy žen

Historické pořadí Extraligy žen

Reference 

Softball v Česku